OSX steht für:
 OS X, früherer Name von macOS, einem Desktop-Betriebssystem von Apple

osx steht für:
 Altsächsische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung